Швеция на летних Олимпийских играх 1996 года была представлена 177 спортсменами (111 мужчин и 66 женщин), которые приняли участие в 22 видах спорта. Самым молодым участником сборной стала 14-летняя прыгунья в воду Анна Линдберг, самым опытным — 62-летний стрелок Рагнар Сканокер. В Атланте Швеция завоевала 8 медалей разного достоинства (2 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых).

Медалисты

Результаты соревнований

Водные виды спорта

Прыжки в воду 

По итогам предварительных 6 прыжков в полуфинал проходило 18 спортсменов. Далее прыгуны выполняли по 5 прыжков из обязательной программы, результаты которых суммировались с результатами предварительных прыжков. По общей сумме баллов определялись финалисты соревнований. Финальный раунд, состоящий из 6 прыжков, спортсмены начинали с результатом, полученным в полуфинале.

 Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
Спорт в Швеции в 1996 году